Niemcy:
 Gutach (Schwarzwaldbahn) – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau.
 Gutach im Breisgau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen.
 Gutach – rzeka, dopływ Kinzig.
 Gutach – rzeka, dopływ Wutach.

Zobacz też:
 Wilde Gutach